Амье (, ) — французские фамилии со сходным звучанием:
 Амье, Куно (, ; 1868—1961) — швейцарский художник, скульптор и график.
 Амье, Себастьян (; р. 1972) — французский горнолыжник.